Último, con tilde, puede referirse a:

 Último o última, aquel, aquella o aquello que dentro de una serie ordenada no tiene nada detrás. 
 Último, denominación para el número ordinal final de una serie de números cardinales.
 Último Cero, periódico digital español.
 Último periodo glacial o última edad de hielo.
 Último teorema de Fermat o teorema de Fermat-Wiles, famoso teorema matemático.
 Último antepasado común universal o LUCA.

Ultimo, sin tilde, puede referirse a:
 Ultimo (Italia), localidad de Italia.
 Karakuridōji Ultimo, serie manga. 
 Ultimo (ropa interior), marca de ropa.
 Ultimo (androide).